Бидо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бидо, Жан-Люк (род. 1940) — швейцарский актёр.
 Бидо, Жорж (1899—1983) — французский политический и государственный деятель.
 Бидо, Лоранс (род. 1968) — швейцарская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 См. также 
 Бид (значения)
 Правительство Жоржа Бидо